Воронков Сергей Георгиевич, (род. 30 сентября 1965 г., Оренбург, СССР) — российский деятель в индустрии MICE, президент Российского союза выставок и ярмарок, генеральный директор «ЭкспоФорум-Интернэшнл», Почетный консул Республики Эквадор в Санкт-Петербурге.

Образование 
 Электромеханический факультет Оренбургского политехнического института.
 Аспирантура Московского института молодежи.
 Высшая школа менеджмента СПбГУ (степень EMBA).
 Кандидат экономических наук, тема диссертации «Инновационное развитие трудовых ресурсов региона при переходе к рыночным отношениям».

Членство в профессиональных организациях 
 Член совета директоров UFI (Всемирной ассоциации выставочной индустрии).
 Президент Российского союза выставок и ярмарок.
 Член Правления, председатель Комиссии по выставочной деятельности Российского союза промышленников и предпринимателей.
 Президент Ассоциации содействия развитию деловых связей «Китайский деловой центр».
 С 2020 года является Почетным консулом республики Эквадор в Санкт-Петербурге.

Биография 
1986—1990 гг. — секретарь Комитета ВЛКСМ Оренбургского политехнического института.

1990—1995 гг. — председатель Комитета по делам молодежи Администрации г. Оренбурга, депутат областного Совета народных депутатов.

1995—1998 гг. — начальник инновационного отдела, отдела семьи и детства Комитета по делам семьи, детства и молодежи Администрации Санкт-Петербурга.

1998—2004 гг. — директор по коммерции и развитию ООО «Петербург-Экспресс».

2004—2006 гг. — заместитель председателя Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Администрации Санкт-Петербурга.

2006—2011 гг. — руководитель предприятий группы компаний «Рестэк».

2011—2013 гг. — исполнительный директор ЗАО «ЭкспоФорум».

С 2013 года — генеральный̆ директор компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл» в управлении которой̆ находятся две специализированные площадки: конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» и выставочный комплекс «Ленэкспо».

С декабря 2019 года — Президент Российского союза выставок и ярмарок.

В декабре 2019 году был делегатом Глобального СEO Саммита Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI Global CEO Summit 2020) на встрече с Папой Римским Франциском в Ватикане.

С февраля 2020 — председатель Комиссии по выставочной деятельности Российского союза промышленников и предпринимателей.

Достижения 
Входит в число 100 лучших топ-менеджеров Санкт-Петербурга по версии газеты «Деловой Петербург».

Победитель премии «Эксперт года» журнала «Эксперт СЗ» в номинации «Эксперт в сфере стратегического планирования».

Финалист «Премии РБК Петербург — 2016» в номинации «Менеджер года».

Постоянный спикер ведущих бизнес-мероприятий Санкт-Петербурга.

Входит в ТОП — 30 рейтинг газеты «Коммерсант Санкт-Петербург» «Самые цитируемые руководители бизнеса Санкт-Петербурга и Ленинградской области» за 2017.

Является инициатором разработки Стратегии развития конгрессно-выставочной отрасли России. В 2020 году проект Стратегии был представлен Белоусову Андрею Рэмовичу, первому заместителю председателя Правительства РФ. По итогам представления была создана межведомственная рабочая группа по вопросам выставочно-ярмарочной деятельности под руководством Алексея Владимировича Груздева, заместителя Министра промышленности и торговли. На ноябрь 2020 года - Проект Стратегии был одобрен, даны рекомендации по доработке детальных вопросов ответственными министерствами.

Благодарности 
Благодарность Президента Российской Федерации Путина В.В. за большой вклад в подготовку и проведение XX Петербургского международного экономического форума.

Благодарность Президента Российской Федерации Медведева Д. А. за активное участие в подготовке и проведении Петербургского международного экономического форума и встреч глав государств — участников содружества Независимых Государств.

Две благодарности Министра промышленности и торговли Российской Федерации Мантурова Д. В. за большой вклад в развитие промышленности и торговли и многолетний добросовестный труд.

Благодарность Министра энергетики Российской Федерации Новака А. В. за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд.

Благодарность Министра спорта Российской Федерации Мутко В. Л. за высокий уровень организации и проведения Международной конвенции «СпортАккорд» в 2013 году в Санкт-Петербурге.

Благодарность Губернатора Санкт-Петербурга Матвиенко В. И. за многолетнюю плодотворную работу по организации выставок и конгрессов в Санкт-Петербурге.

Почетная грамота Губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко Г. С. за большой вклад в подготовку и проведение международных и общегородских мероприятий в Санкт-Петербурге в 2017 году.

В культуре 
Иваненков С. П., Кусжанова А. Ж. «Так закалялась сталь. История одной первички в эпоху Перестройки»

Иваненков С. П., Кусжанова А. Ж. «Рожденная будущим»

Примечания

Ссылки 
Представители конгрессно-выставочной индустрии просят кабмин выделить куратора для отрасли, ТАСС

В Минпромторге России обсудили принятие закона о выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, Минпромторг

Мировая выставочная индустрия собралась в Санкт-Петербурге, Минпромторг

РЭЦ, ТПП РФ и РСВЯ обсудили совершенствование механизмов господдержки участников международных конгрессно-выставочных мероприятий, ТПП РФ

:Категория:Персоналии по алфавиту
Всемирная ассоциация выставочной индустрии